40-й чемпионат мира по горнолыжному спорту прошёл в французском городе Валь-д'Изер (департамент Савойя) со 2 по 15 февраля 2009 года.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила Валь-д'Изер местом проведения чемпионата 2 июня 2004 года в Майами, США. Конкурентами французского города были американские города Вейл и Авор (совместная заявка), а также австрийский город Шладминг, который получил право на проведение чемпионата мира по горнолыжному спорту 2013.

Это был 4-й в истории и первый с 1968 года чемпионат мира, прошедший во Франции.

Трассы

Призёры чемпионата

Мужчины

Женщины

Команды

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Чемпионат мира 2009 на сайте международной федерации лыжного спорта 

Горнолыжный спорт
Горнолыжный спорт
Чемпионаты мира во Франции
Международные соревнования по горнолыжному спорту во Франции
2009 год в горнолыжном спорте